Amerikai Egyesült Államok
 Bradford (Alabama)
 Bradford (Arkansas)
 Bradford (Illinois)
 Bradford (Indiana)
 Bradford (Chickasaw megye, Iowa)
 Bradford (Franklin megye, Iowa)
 Bradford (Kansas)
 Bradford (Kentucky)
 Bradford (Maine)
 Bradford (Massachusetts)
 Bradford (város, New Hampshire)
 Bradford (statisztikai település, New Hampshire)
 Bradford (New York)
 Bradford (Ohio)
 Bradford (Pennsylvania)
 Bradford (Rhode Island)
 Bradford (Tennessee)
 Bradford (Texas)
 Bradford (Vermont)
 Bradford (Wisconsin)
 Bradford megye (egyértelműsítő lap)
 Egyesült Királyság
Bradford (Devon)
Bradford (West Yorkshire)